Оукфилд има више значења:
 Оукфилд (Њујорк)
 Оукфилд (Висконсин)